Rosa de Alejandría puede referirse a:
 el nombre común de la planta Paeonia broteri, o
 el nombre común de la planta Rosa gallica.